Ibrahim Pașa se poate referi la:

 Çandarlı Ibrahim Pașa (d. 1429), funcționar de stat otoman, mare vizir al lui Murad II
 Çandarlı Ibrahim Pașa (decedat 1499), funcționar de stat otoman, mare vizir al lui Bayazid la II-lea, nepot al lui Çandarlı Ibrahim Pașa
 Pargalı Ibrahim Pașa (1493–1536), funcționar de stat otoman, mare vizir al lui Suleiman Magnificul (1523–1536), conducător al Egiptului (1525)
 Damad Ibrahim Pașa (d. 1601), funcționar de stat otoman, mare vizir al lui Ahmed II
 Maktul Hacı Ibrahim Pașa (d. 1604), funcționar de stat otoman, conducător al Egiptului (1604)
 Bayburtlu Kara Ibrahim Pașa (d. 1687), funcționar de stat otoman, mare vizir (1683–1685), și conducător al Egiptului (1669–1673)
 Moralı Ibrahim Pașa (d. 1725), funcționar de stat otoman, conducător al diferitor provincii, inclusiv Egipt (1709–1710)
 Nevșehirli Damad Ibrahim Pașa (1666–1730), funcționar de stat otoman, mare vizir 
 Hacı Ibrahim Pașa (d. 1775), funcționar de stat otoman și conducător al Egiptului (1774–1775)
 Ibrahim Edhem Pașa (1819–1893), funcționar de stat otoman, mare vizir al lui Abdulhamid al II-lea
 Ibrahim Hakki Pașa (1862–1918), funcționar de stat otoman
 Ibrahim Sarim Pașa (1801–1853), funcționar de stat otoman
 Eğribozlu İbrahim Pașa (în funcție 1758–1768), amiral major otoman
 Ibrahim Pașa din Berat, conducător al Pașalâcului Berat în sec. al XVIII-lea
 Ibrahim Pașa Baban (în funcție 1783–1784), lider kurd, fondator al Sulaymaniyah
 Ibrahim Bushati (d. 1810), Pașa de Shkodër
 Ibrahim Pașa al Egiptului (1789–1848), general egiptean, fiu cel mai mare al lui Muhammad Ali al Egiptului
 Abdel Fattah Yahya Ibrahim Pașa (1876–1951), political egiptean

Vezi și
 Ibrahim
 Pașă